Ку́усинен () — финская фамилия, происходящая от обозначения ёлки (Kuusi).

Известные носители:
 Куусинен, Айно Андреевна (1886—1970) — финская коммунистка, жена Отто Куусинена.
 Куусинен, Мартти Эсович (1928—2001) — российский филолог, языковед, заслуженный деятель науки Республики Карелия (1998).
 Куусинен, Отто Вильгельмович (1881—1964) — финский коммунист и советский государственный деятель.
 Куусинен, Хертта Оттовна (1904—1974) — общественный и политический деятель Финляндии, дочь Отто Куусинена.

Другое 
 Куусинен (остров) — остров в Финляндии.

См. также 
 Клуб Куусинена
 Улица Куусинена